GUP steht für:
 Gallup Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Gallup (New Mexico), New Mexico

GuP steht für:
 Girls und Panzer, japanische Anime- und Manga-Serie
 Geologie und Paläontologie in Westfalen, eine Schriftenreihe mit geowissenschaftlichen Artikeln über den Raum Westfalen

Gup steht für:
 Gup (Pakistan), Ort in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
 Gup, Geup oder Kup, koranische Version des japanischen Kyū-Fortschrittsgradsystems für Kampfkunstschüler
 Gup, Verwaltungschef eines bhutanischen Gewog

Gup ist der Familienname folgender Personen:
 Ted Gup (* 1950), US-amerikanischer Journalist und Autor, Empfänger des Orwell Award (2007)

gup steht für:
 Kunwinjku (ISO-639-3-Code), eine der australischen Sprachen im Northern Territory, Australien

Abkürzung